HMS Rodney ha sido el nombre recibido por un total de seis buques pertenecientes a la Royal Navy británica, los cinco últimos, en memoria del almirante George Brydges Rodney.

 El primer HMS Rodney fue un cúter armado con 4 cañones usado durante el año 1759.
 El segundo HMS Rodney fue un barco (probablemente, un bergantín-goleta) de 16 cañones, en servicio en el año 1781 y que fue capturado por los franceses Rohan-Soubise (Van Stabel) el 23 de enero de 1782 en Demerara.
 El tercer  fue un navío de línea de 74 cañones botado en 1809, arrasado y renombrado Greenwich en 1827, y vendido en 1836.
 El cuarto  fue un navío de línea de 92 cañones botado en 1833, al que se le dotó de propulsión por medio de una hélice accionada por una máquina de vapor en 1860 y que fue desguazado en 1884.
 El quinto  fue un acorazado botado en 1884, que fue vendido en 1909
 HMS Rodney debería haber sido un crucero de batalla de 33 600 t de la clase Admiral. El buque fue ordenado en 1916, pero su construcción fue suspendida en 1917 y definitivamente cancelada en 1918.
 El sexto  fue un acorazado botado en 1925, que permaneció activo durante la Segunda Guerra Mundial y fue desguazado en 1948.

Referencias 
 Buques de la Royal Navy, Registro completo de los buques de la Royal Navy. Edición revisada de 2006 de J. J.Colledge y Ben Warlow, publicado en Londres por la editorial Chatham. ISBN 978-1-86176-281-8. (En inglés)

Nombres de buques británicos